Monster steht für:

 Ungeheuer, Monstrum
 Monster Worldwide, Website zur Arbeitsplatzvermittlung
 Monster Cable Products, Audiotechnikhersteller
 Monster Energy, Energiegetränk
 Ducati Monster, Motorradmodell
 Monster, Fahrgeschäftstyp der Firma Schwarzkopf, siehe Polyp (Fahrgeschäft)
 Monster (Gröna Lund), eine Achterbahn

Literatur:
 Monster (Manga), Mangaserie von Naoki Urasawa (1995–2001)
 Monster (Roman) von Yishai Sarid (2017)

Filme:
 Monster (Film), US-amerikanisch-deutscher Kinofilm von Patty Jenkins (2003)
 Monster, Originaltitel von Monster! Monster?, US-amerikanisches Filmdrama von Anthony Mandler (2018)
 Arracht, international Monster, irisches Filmdrama von Tomás Ó Súilleabháin (2019)
 Tatort: Monster, TV-Fernsehkrimi (2020)
 Monster (2023), japanischer Spielfilm von Hirokazu Koreeda

Musik:
 Monster (Band), schwedische Ska-Soul-Punk-Band (1994–2000)

 Monster (R.E.M.-Album), Album der US-Rockband R.E.M. (1994)
 Monster (Oomph!-Album), Album der deutschen Rockband Oomph! (2008)
 Monster (Kiss-Album), Album der US-Hard-Rock-Band Kiss (2012)

 Monster (Lied) der US-Sängerin Lady Gaga (2009)
 Monster (Skillet-Lied) der US-Band Skillet (2009)

Ort:
 Monster (Niederlande), Stadt in der Gemeinde Westland, Niederlande

The Monster steht für:
 The Monster, Lied des US-amerikanischen Rappers Eminem (2013)
 The Monster (Adventureland), Achterbahn
 The Monster (Walygator Parc), Achterbahn

Siehe auch:
 Aaahh!!! Monster (Cartoon-Serie)
 Die Monster AG (Animationsfilm)

 Le Monstre (Achterbahn)
 Monsters (Begriffsklärung)
 Monstrum (Begriffsklärung)